Indonesië
 Lopok (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sumbawa in de provincie West-Nusa Tenggara
 Lopok (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumbawa in de provincie West-Nusa Tenggara